Алавердя́н () — армянская фамилия. Происходит от мусульманского личного имени Аллахверди — тюркская форма из арабского «Аллах дал».

Известные носители:
 
 Алавердян, Борис Григорьевич (род. 1955) — карабахский политический деятель.
 Алавердян, Лариса Асатуровна (род. 1943) — бывшая защитница прав человека в Армении.
 Алавердян, Левон Александрович — армянский советский актёр. Народный артист Грузинской ССР.
 Алавердян, Маргарита Львовна (род. 1961) — оперная певица.
 Алавердян, Наируи Исааковна (род. 1941) — певица. Народная артистка Азербайджанской ССР (1982).
 Алавердян, Степан Карапетович (1888—1920) — участник борьбы за Советскую власть в Армении.
 Алавердян, Христофор Николаевич (Алавердов; 1895—1942) — советский военачальник, генерал-майор.

Примечания